Die Deutsche Volleyball-Bundesliga 2010/11 wurde ausgetragen:

 bei den Männern, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2010/11 (Männer)
 bei den Frauen, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2010/11 (Frauen)